Mellensee steht für:

Seen:
 Mellensee (Boitzenburger Land), See auf dem Gemeindegebiet von Boitzenburger Land, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Mellensee (Lychen), See bei Lychen, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Mellensee (See), See auf dem Gemeindegebiet von Am Mellensee, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg 

Orte:
 Am Mellensee, Gemeinde im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Mellensee (Am Mellensee), Ortsteil der Gemeinde Am Mellensee, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Siehe auch:
 Möllensee